Verlierer steht für:

 Verlierer (Film), deutsches Fernsehdrama von Bernd Schadewald (1986)
 Verlierer (Lied), Lied von Luna (2020)

Siehe auch

 Verliererspiel
 Spiel der Verlierer
 Lucky Loser 
 Loser – Auch Verlierer haben Glück